Kazimierz Janiak (1924–1986) – polski działacz partyjny i państwowy, wojewoda płocki (1975–1977), poseł na Sejm VIII kadencji (1980–1981)
 Kazimierz Janiak (ur. 1931) – polski lekkoatleta, płotkarz
 Kazimierz Janiak (ur. 1959) – polski polityk i agronom, poseł na Sejm III kadencji